Ла Комита има више значења:

 Ла Комита (Линарес), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ла Комита (Сан Карлос), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику